Markéta Savojská ( Marguerite de Savoie,  Margherita di Savoia,  Margarethe von Savoyen; 7. srpna 1420, Morges – 30. září 1479) byla královna neapolská, rýnská falckraběnka a hraběnka z Württemberka. Do dějin se zapsala jako milovnice literatury a štědrá donátorka iluminovaných rukopisů.

Život 
Byla dcerou savojského vévody Amadea VIII. a Marie, dcery burgundského vévody Filipa Smělého. Roku 1431 byla Markéta provdána za Ludvíka z Anjou, který o tři roky později zemřel na malárii. Bezdětná vdova se roku 1335 provdala za Ludvíka Falckého a porodila mu jediného syna Filipa. Znovu ovdověla roku 1449 a poté se roku 1453 ve Stuttgartu provdala za württemberského hraběte Oldřicha. Zemřela roku 1479 a byla pochována v kostele sv. Kříže ve Stuttgartu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Savojští
Vévodkyně z Anjou
Hraběnky z Maine
Provensálské hraběnky
Hraběnky z Forcalquier
Kalábrijské vévodkyně
Neapolské královny
Rýnské falckraběnky
Württemberské hraběnky
Úmrtí ve Stuttgartu
Pohřbení v kostele sv. Kříže ve Stuttgartu
Narození v roce 1420
Narození v Morges
Úmrtí v roce 1479
Úmrtí 30. září